Колокша — топоним в России:

Реки
 Колокша (приток Волги) — в Ярославской области.
 Колокша (приток Клязьмы) — во Владимирской области.
 Малая Колокша — приток Волги в Ярославской области.

Другое
 Колокша — деревня Собинского района Владимирской области
 Колокша — посёлок Собинского района Владимирской области
 Колокша — железнодорожная станция Горьковской железной дороги.

См. также 
 Сражение на Колокше (1097)
 Сражение на Колокше (1177)